Suku peut désigner :
les Suku, un peuple de la République démocratique du Congo
le suku, leur langue